Palazzo del Parlamento – palazzo di Bucarest
 Palazzo del Parlamento – palazzo di Budapest
 Palazzo del Parlamento – palazzo di Canberra
 Palazzo del Parlamento  – palazzo di Belfast
 Palazzo del Parlamento – palazzo di La Valletta
 Palazzo del Parlamento – palazzo di Città del Capo
 Palazzo del Parlamento – palazzo di Victoria (Canada)
 Palazzo del Parlamento  – palazzo di Wellington
 Palazzo del Parlamento di Bretagna – palazzo di Rennes
 Palazzo del Parlamento del Delfinato – palazzo di Grenoble
 Palazzo del Parlamento finlandese – palazzo di Helsinki
 Palazzo del Parlamento irlandese – palazzo di Dublino
 Palazzo del parlamento scozzese – palazzo di Edimburgo
 Palazzo del Parlamento svedese – palazzo di Stoccolma

 Palazzo Columbia-Parlamento – palazzo di Firenze